3G steht für:

 3G, dritte Generation im Mobilfunk, siehe Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)
 3G-Regel, eine Maßnahme gegen die COVID-19-Pandemie in Deutschland 
 3-G-Nachweis, ein Epidemie-Schutzkonzept in Österreich
 3G Capital, brasilianische Investmentgesellschaft
 Gambia Bird, ehemalige gambische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Moskwa (Fluggesellschaft), ehemalige russische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 iPhone 3G, ein Smartphone von Apple

3G